Флаг муниципального образования Ловлинское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 сентября 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6551.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую волнистую полосу завершённую чередующимися двумя белыми и одной голубой полосами (каждая шириной 1/20 ширины полотнища, максимальная ширина голубой полосы с узкими полосками — 3/10 ширины полотнища); в середине полотнища поверх зелёной и бело-голубой полосы воспроизведены фигуры из герба поселения, выполненные красными, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Фигуры герба представляют собой: золотое вписанное опрокинутое остриё с выходящим в нём вверх червлёным солнцем (без изображения лица) и пониженно поверх всего — три золотых, выходящих головки колосьев положенных веерообразно.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности Ловлинского сельского поселения.

Красное солнце, поднимающееся среди зелени и золотые колосья — символизируют ЗАО «Заря» — одно из основных хозяйств поселения, занимающееся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на землях поселения. Солнце — как источник тепла символизирует начало и бесконечность жизни. Как источник света, оно символизирует знания, интеллект.

Символика колоса многозначна:

— символ плодородия;

— символ животворной силы;

— символ процветания и единства.

Зелёный цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Голубая полоса с белыми волнами символизирует реку Бейсуг, протекающую через Ловлинское сельское поселение и впадающее в Азовское море. Голубой цвет (лазурь) также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания